Porsa (Estland), een dorp in Estland, gemeente Viljandi vald
 Porsa (India), een stad in India, deelstaat Madhya Pradesh